Haan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wilhem de Haan
 Willem de Haan